Имя Дмитрий носили три московских царевича. Все они умерли или погибли в детстве:

 Дмитрий Иванович (старший сын Ивана IV) (1552—1553) — старший сын Ивана Грозного.
 Дмитрий Углицкий (1582—1591) — младший сын Ивана Грозного, канонизирован как благоверный, объект массового самозванчества в Смутное время.
 Дмитрий Алексеевич (1648—1649) — старший сын Алексея Михайловича.